Lindesberg kan syfta på:

Geografi
Lindesbergs kommun – en kommun i Örebro län och i landskapet Västmanland
Lindesberg –  en tätort i Västmanland samt centralort i Lindesbergs kommun, Örebro län
Lindesbergs stad – en tidigare stad i Örebro län 1643–1970
Lindesbergs socken – en socken i Västmanland 1643–1927, före och efter Linde socken
Lindesbergs landskommun – en tidigare kommun i Örebro län i Västmanland 1862–1927 namnändrad till Linde landskommun 1927–1968
Lindesbergs församling – en tidigare församling i Västerås stift i Lindesbergs kommun –2010
 Lindesbergs stadsförsamling – en församling i Västerås stift 1862–1927,  efter 1927–1967 Lindesbergs församling
 Lindesbergs landsförsamling – en församling i Västerås stift 1862–1927, efter 1927–1967 Linde församling
Lindesbergs kyrka – en kyrkobyggnad i Lindesberg i Västerås stift
 Lindesbergs distrikt – ett distrikt i Lindesbergs kommun och Örebro län

Övrigt
LIF Lindesberg – en handbollsklubb från Lindesberg som grundades 1966